Turbot est un nom vernaculaire ambigu qui peut faire référence en français à plusieurs espèces de poissons plats. Ce nom vernaculaire est aussi à la base de plusieurs noms normalisés ou de noms vulgaires créés pour la nomenclature scientifique en français. Le plus connu des consommateurs étant le grand poisson plat de l'espèce Scophthalmus maximus.

Noms en français et noms scientifiques correspondants

Noms normalisés 
Appellations commerciales normalisées par l'OLF et le Comité de normalisation de la terminologie des pêches commerciales :
 Turbot - Scophthalmus maximus (syn. Psetta maxima)
 Turbot de sable - Scophthalmus aquosus

Noms divers 
Liste alphabétique de noms vernaculaires ou de noms vulgaires, non retenus par la normalisation, dont l’usage est attesté. 
Note : Cette liste est variable selon les usages et certaines espèces ont parfois d'autres noms encore. Les classifications évoluant encore, les noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.
 Turbot - Scophthalmus maximus (syn. Psetta maxima) et Psettodes belcheri et Syacium micrurum, Scophthalmus aquosus (et Reinhardtius hippoglossoides, à éviter)
 Turbot américain - voir Flétan du Groenland 
 Turbot à nageoires tachetées - Cyclopsetta fimbriata
 Turbot commun - Scophthalmus maximus
 Turbot de Terre-Neuve - voir Flétan du Groenland 
 Turbot du Groenland - voir Flétan du Groenland (à éviter)
 Turbot épineux indien - Psettodes erumei 
 Turbot épineux tacheté - Psettodes belcheri (plus souvent appelé Flétan)
 Turbot moucheté - Mancopsetta maculata
 Turbot tropical - Bothus mancus 
 Turbotin - jeune turbot

Notes et références

Voir aussi 
 Le Turbot

Poisson plat (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu